Esta é uma lista dos bairros de Contagem, município situado ao lado de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Os bairros de Contagem estão divididos em oito regionais administrativas: Sede, Eldorado, Riacho, Industrial, Ressaca, Nacional, Petrolândia e Várzea das Flores.

 Água Branca
 Alvorada
 Arvoredo
 Amazonas
 Arcádia
 Bandeirantes
 Beija-flor
Bela Vista
 Bernardo Monteiro
 Bom Jesus
 Braúnas
 Buganville
 Cabral
 Caiapós
 Camilo Alves
 Campina Verde
 Campo Alto
 Canadá
 Cândida Ferreira
 Carajás
 Chácara
 Chácara Boa Vista
 Chácaras Cotia
 Chácaras Del Rey
 Chácaras Novo Horizonte
 Chácara São Geraldo
 Chácaras Califórnia
 Cidade Industrial
 Cidade Jardim
 Cinco
 Cincão
 Colonial
 Colorado
 Condomínio San Remo
 Condominio Nosso Rancho
 Confisco
 Conjunto Costa e Silva
 Conjunto Sandoval Azevedo
 Coração de Jesus
 Darcy Ribeiro
 Eldorado
 Estância do Hibisco
 Estrela d’Alva
 Europa
 Fazenda Bom Jesus
 Flamengo
 Fonte Grande
 Franciscadriângela
 Funcionários
 Glória (Bairro de Contagem)
 Granjas Lempp
 Granja Ouro Branco
 Guanabara
 Hibisco
 Icaivera
 Inconfidentes
 Industrial
 Industrial São Luiz
 Jardim Alvorada
 Jardim Bandeirantes
 Jardim Emaús
 Jardim Industrial
 Jardim Laguna
 Jardim Riacho das Pedras
 Jardim Vera Cruz
 JK
 Liberdade II
 Linda Vista
 Los Angeles
 Lua Nova da Pampulha
 Mandu
 Maria da Conceição
 Monte Castelo
 Morada Nova
 Morro Redondo
 Nacional
 Nossa Senhora da Conceição
 Nossa Senhora do Carmo
 Nova Contagem
 Novo Eldorado
 Novo Progresso
 Novo Riacho
 Oitis
 Olinda
 Parque Maracanã
 Parque Recreio
 Parque Riacho das Pedras
 Parque São João
 Pedra Azul
 Petrolândia
 Praia
 Presidente Kennedy
 Quintas Coloniais
 Quintas do Jacuba
Recanto da Pampulha
 Retiro
 Riacho das Pedras
 Santa Cruz
 Santa Helena
 Santa Luzia
 Santa Maria
 Santa Terezinha
 Santana
 Santo Antônio
 São Bernardo
 São Caetano
 São Gonçalo
 São Joaquim
 São Mateus
 São Sebastião
 Sapucaias
 Sede
 Solar do Madeira
 Tijuca
 Três Barras
 Três Marias
 Tropical
 Tupã
 Vale das Amendoeiras
 Vila Angelina
 Vila Barraginha
 Vila Belém
 Vila Beneves
 Vila Esperança
 Vila Estaleiro
 Vila Francisco Mariano
 Vila Helena
 Vila Itália
 Vila Itaú
 Vila Líder
 Vila Madalena
 Vila Maria Cristina
 Vila Panamá
 Vila Paris (Contagem) Vila Paris
 Vila Renascer
 Vila Pérola
 Xangri-lá
 Ypê Amarelo

Contagem